The Confessional – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Champion Film Company
The Confessional – cortometraggio del 2009 diretto da Christopher Gazzo
The Confessional – film del 2009 diretto da James Anthony Cotton